

Animazione 
 Bebop – nave spaziale immaginaria della serie anime Cowboy Bebop

Musica 
 Bebop – uno stile del jazz
 Bebop – tipo di ballo
 Be-Bop – singolo dei Krisma del 1985
 Be-Bop? – album di Pepper Adams e Barry Altschul